Le Championnat de France FFSA GT 2014 est la  de ce championnat, disputé dans le cadre du GT Tour qui se déroule du  au .

Repères de débuts de saison

Engagés

Calendrier

Résumé

Résultats

Classement

Championnat pilotes

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 GT Tour 2014
 Blancpain Endurance Series 2014
 Blancpain Sprint Series 2014

Lien externe 
 

2014
FFSA GT
Sport automobile en 2014